Motorola E398 — мобільний телефон фірми Motorola.

Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, портативна hands-free, карта пам'яті 64Mb, диск ПЗ, інтерфейсний кабель, інструкція

Особливості: 2 стереодинаміки, світломузика, підтримка перегляду відео (після заміни ПЗ телефону з'являється відеозйомка), вібросинхронізація з відтворюваною музикою.

Схожі моделі 
 Motorola ROKR E1 
 Motorola V80 
 Siemens CX75 
 Sony Ericsson K700i 
 Motorola C650

Посилання 
 Каталог стільникових телефонів на сайті Motorola 
 Пошук на сайті Motorola
 Пошук на сайті Motorola 

E398
Мобільні телефони, представлені в 2004 році